Брі́ттон () — англійське топонімічне прізвище, пов'язане з назвою французької провінції Бретань ( або ), що вказує на походження предків носіїв прізвища.

Відомі носії:
 Елізабет Гертруда Бріттон (, уроджена — Найт; 1858—1934) — американська ботанікиня.
 Зої Бріттон (, уроджена — Мішель Ара Мерфі, ;  1979) — американська порноакторка.
 Камерон Бріттон (;  1986) — американський актор.
 Кліфф Бріттон (; 1909—1974) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Конні Бріттон (, до шлюбу — Вомак, ;  1967) — американська акторка, співачка і продюсерка.
  (;  1982) — англійський футболіст і тренер.
 Натаніель Лорд Бріттон (; 1859—1934) — ботанік і систематик, дослідник флори Карибського басейну.
  (, уроджена Армільда Джейн Оуен, ; 1923—1974) — американська акторка.
  (; 1924—2019) — британський театральний і кіноактор.

Примітки